Paranthodon est un genre éteint de dinosaures herbivores quadrupèdes de l'infra-ordre des stégosauriens qui vécut en Afrique du Sud au début du Crétacé inférieur, au Berriasien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Les fossiles de l'animal ont été retrouvés dans la partie supérieure de la formation géologique de Kirkwood en Afrique du Sud dans la province du Cap-Oriental.

L'espèce type et seule espèce, Paranthodon africanus, a été décrite et nommée par Robert Broom en 1912.

Étymologie 
Le nom de genre est composé du préfixe  grec « Pará » (près de) avec le nom de genre du Anthodon, pour indiquer que lors de sa première description ce fossile était considéré comme proche de ce reptile pareiasauien. Le nom de l'espèce fait référence au pays où a été découvert l'animal.

Historique 

Mis au jour en 1845 dans la vallée de la  dans la province du Cap oriental., Paranthodon est le premier dinosaure découvert en Afrique et dans toute l'hémisphère sud. Il n'est connu que dans la formation de Kirkwood en Afrique du Sud.

Tout d'abord surnommé l'iguanodon du Cap, ce n'est qu'en 1876 que le célèbre paléontologue britannique Richard Owen le décrit comme un reptile pareiasaurien et le nomme Anthodon serrarius.

En  1882, Othniel Charles Marsh rattache le genre Anthodon à la famille des Stegosauridae. Cette opinion est remise en cause en 1890, par Richard Lydekker qui considère Anthodon comme un reptile pareiasaurien avec des dents similaires à celles de stégosaures.

Robert Broom en 1912 reprend l'étude des fossiles et conclut qu'Owen a regroupé sous le nom dAnthodon des fossiles appartenant à deux espèces très différentes, d'un côté des restes (dont un crâne -voir image-) d'un pareiasaurien et, de l'autre, un maxillaire avec ses dents d'un dinosaure qui montrait quelques ressemblances avec Stegosaurus mais appartenait à un genre différent. Il le nomme Palaeoscincus africanus.

La paléontologue hongrois Franz Nopcsa, sans être au courant de l'étude de Broom, nomme en 1929 ce même fossile Paranthodon oweni. Coombs en 1971 applique le principe d'antériorité (qui favorise les premiers noms publiés), à la fois sur le nom de genre et sur celui d'espèce, et obtient ainsi le nom officiel de Paranthodon africanus.

Description 

Les restes fossiles finalement attribués à Paranthodon africanus englobent une partie arrière de museau (maxillaire avec dents, une partie d'un prémaxillaire et d'un os nasal) ainsi que quelques dents, probablement de mandibule.

Paranthodon est un proche parent des grands stégosauridés comme Stegosaurus, mais il n'en possède pas la taille. Thomas R. Holtz Jr. estime qu'il mesurait environ  de long,  de haut et pesait entre .

Les dents portées par le maxillaire ne montrent pas de surplomb (à la différence des ankylosauriens). Elles présentent une crête centrale entourée de cinq crêtes secondaires de chaque côté. Leurs pointes sont arrondies, ce qui est également une différence avec celles des ankylosauriens. La mâchoire possède une marge vestibulaire proéminente (une crête à côté de la rangée de dents) présente aussi chez Huayangosaurus, mais absente chez Stegosaurus et Kentrosaurus.

Paléoécologie 
De nombreux restes d'animaux appartenant à différents groupes ont été découverts dans la formation de Kirkwood qui a livré  Paranthodon. Cette paléofaune inclut des dinosaures, au moins deux types de lézards sphénodontes, de nombreux poissons téléostéens, quelques crocodiliens, ainsi que quelques spécimens de « grenouilles » et de tortues. Cependant ces fossiles se présentent généralement sous forme de dents isolées ou de fragments osseux, ce qui ne facilite pas des déterminations précises.

Classification 
Après une histoire taxonomique longue et tumultueuse ayant impliqué les plus grands paléontologues du  et du début du , Paranthodon est considéré aujourd'hui comme un stégosaurien, suivant ainsi les conclusions de Franz Nopcsa en 1929, et non comme un ankylosaurien à la suite de Robert Broom en 1912 et de W.P. Jr. Coombs en 1978.

De nombreuses analyses phylogéniques placent Paranthodon au sein du sous-ordre des Stegosauria, voire parfois dans la famille des Stegosauridae. 
En 2009 et 2010, les analyses cladistiques réalisées, respectivement par O. Mateus  et S. Maidment  montrent des résultats similaires et aboutissent à un cladogramme simplifié qui positionne Paranthodon en dehors des Stegosauridae dans une polytomie où il est regroupé avec les genres de stégosauriens basaux Tuojiangosaurus et Gigantspinosaurus :

D'autres analyses comme celle de P.M. Galton en 2012 considèrent au contraire Paranthodon comme très proche des genres Tuojiangosaurus, Loricatosaurus et Kentrosaurus au sein de la sous-famille des Stegosaurinae.

Voir aussi 
 Liste de dinosaures
 Stegosauria
 Gigantspinosaurus
 Tuojiangosaurus
 Formation géologique de Kirkwood

Références taxinomiques

Liens externes

Notes et références 

Stegosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Afrique
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 1929
Taxon fossile décrit par Robert Broom